Ква́дрика, или квадри́ка,  — n-мерная гиперповерхность в n+1-мерном пространстве, заданная как множество нулей многочлена второй степени. Если ввести координаты } , общее уравнение квадрики имеет вид

 

Это уравнение можно переписать более компактно в матричных обозначениях:

 

где x = } — вектор-строка, xT — транспонированный вектор, Q — матрица размера (n+1)×(n+1) (предполагается, что хотя бы один её элемент ненулевой), P — вектор-строка, а R — константа. Наиболее часто рассматривают квадрики над действительными или комплексными числами. Определение можно распространить на квадрики в проективном пространстве, см. ниже.

Более общо, множество нулей системы полиномиальных уравнений известно как алгебраическое многообразие. Таким образом, квадрика является (аффинным или проективным) алгебраическим многообразием второй степени и коразмерности 1.

Квадрики в евклидовом пространстве 
Квадрики на евклидовой плоскости соответствуют случаю n = 1, то есть являются кривыми. Обычно их называют не квадриками, а кониками или коническими сечениями.

Квадрики в (трёхмерном действительном) евклидовом пространстве имеют размерность n = 2 и называются поверхностями второго порядка. Проведя ортогональную замену базиса, любую квадрику в евклидовом пространстве можно привести к нормальной форме. В трёхмерном евклидовом пространстве существует 17 таких форм.
Из них 5 являются невырожденными (то есть матрица  является невырожденной). Вырожденные формы включают в себя плоскости, прямые, точки и даже квадрики без действительных точек.

Аффинное и проективное пространство 
Классификация квадрик в трёхмерном аффинном пространстве совпадает с классификацией квадрик в евклидовом пространстве. Различие состоит в том, что любые две квадрики из одного класса можно перевести друг в друга аффинным преобразованием, тогда как соответствующее ортогональное преобразование существует не всегда (например, эллипсоид  невозможно перевести движением в эллипсоид ).

От квадрики в аффинном пространстве можно перейти к квадрике в проективном пространстве, введя однородные координаты. Пусть в аффинном пространстве введены координаты  тогда в уравнении квадрики достаточно домножить линейные члены на  а свободный член на  Уравнение проективной квадрики в однородных координатах имеет вид
 

Без ограничения общности можно считать, что матрица  симметрична, то есть  Проективная квадрика называется невырожденной, если соответствующая ей квадратичная форма невырождена.

В действительном проективном пространстве, согласно закону инерции квадратичных форм, любую невырожденную квадратичную форму можно (проективным преобразованием) привести к виду

 

Поскольку сигнатура квадратичной формы является её инвариантом, в размерности n = 2 существует ровно три класса эквивалентности:

 

Эллипсоид, эллиптический параболоид и двуполостный гиперболоид принадлежат второму классу, а гиперболический параболоид и однополостный гиперболоид — третьему (последние две квадрики являются примерами линейчатых поверхностей). Ни одна квадрика в действительном проективном пространстве не принадлежит первому классу, так как соответствующее уравнение определяет пустое множество. В комплексном проективном пространстве все невырожденные квадрики эквивалентны.

Произношение термина 
В словарях приводятся различные ударения: квадри́ка («русское» произношение) и ква́дрика («иностранное» произношение).
В разговорном языке используется произношение как квадри́ка (Калининградская геометрическая школа), так и ква́дрика. Не известно примеров другого произношения.

Литература 
 Математическая энциклопедия. В пяти томах. Том 2, стр.795 (статья «Квадрика»). М.: Советская энциклопедия, 1979—1985.

Примечания

См. также 

 Коническое сечение
 Коническая константа
 Кривая второго порядка
 Кубика
 Поверхность второго порядка
 Теорема Брианшона
 Теорема Паскаля
 Фигуры Лиссажу

Квадрики
Конические сечения
Алгебраические многообразия
Проективная геометрия